La Chapelle-Blanche (Côtes-d'Armor)
 La Chapelle-Blanche (Savoie)